TDI is een afkorting die gebruikt wordt voor:
 Tolueendi-isocyanaat
 Turbocharged Direct Injection
 Toelaatbare dagelijkse inname
 Tabbed Document Interface
 Technical Diving International
 Toeritdoseringsinstallatie
 TDI Music